Yalong Jiang bezeichnet:

 Yalong Jiang (Sichuan), einen Nebenfluss des Flussabschnittes Jinsha Jiang des Jangtsekiang in Sichuan, China

Yalong Jiang kann auch bezeichnen:

 Yarlung-Fluss, einen Nebenfluss des Yarlung Tsangpo im Gebiet von Shannan, Tibet